El término «Reflection» (reflexión, en inglés) - o su plural «Reflections», así como «The Reflection» o «The Reflections» - puede referirse a:

Cine 
 Reflections (1984), película dirigida por Kevin Billington.
 Reflections (1987), película dirigida por Goran Marković.
 Reflections (1999), película dirigida por Pogus Caesar.
 Reflections (2008), película dirigida por Barry Caldwell.

Música 
Discográfica
 Reflections Records, discográfica en los Países Bajos.
Agrupaciones
 Reflection (f.????), banda (de progressive metal) de Minnesota, EE.UU.
Álbumes
 Reflections (1972), álbum de Jerry Garcia.
 Reflections (1968), álbum de The Supremes.
 Reflections (2003), álbum de Apocalyptica.
 Reflections (2006), álbum de Sandra.
 Reflection (2014); álbum de Fifth Harmony
Canciones
 Reflections (1967), canción de The Supremes.
 Reflections (Care Enough) (2001), canción de Mariah Carey.

Videojuegos 
 Ubisoft Reflections, anteriormente Reflections Interactive, compañía británica desarrolladora de videojuegos fundada en 1984, subsidiaria de Ubisoft.